Zubizarreta peut désigner :

Patronyme 

 Andoni Zubizarreta Urreta est un ancien gardien de but espagnol.
 Iker Joseba Zubizarreta est un footballeur vénézuélien des années 1980.
 Patxi Zubizarreta Dorronsoro est un écrivain spécialisé dans les livres pour enfants et un traducteur.